

Beja

Фрегезии

Алжуштрел 
 Алжуштрел
 Эрвидел
 Мессежана
 Риу-де-Моиньюш
 Сан-Жуан-де-Негрильюш

Алмодовар 
 Алдея-душ-Фернандиш
 Алмодовар
 Гомеш-Айреш
 Розариу
 Санта-Клара-а-Нова
 Санта-Круш
 Сан-Барнабе
 Сеньора-да-Граса-де-Падройнш

Алвиту 
 Алвиту
 Вила-Нова-да-Барония

Барранкуш 
 Barrancos

Бежа 
 Albernoa
 Baleizão
 Beja (Salvador)
 Beja (Santa Maria da Feira)
 Beja (Santiago Maior)
 Beja (São João Baptista)
 Beringel
 Cabeça Gorda
 Mombeja
 Nossa Senhora das Neves
 Quintos
 Salvada
 Santa Clara de Louredo
 Santa Vitória
 São Brissos
 São Matias
 Trigaches
 Trindade

Каштру-Верде 
 Casével
 Castro Verde
 Entradas
 Santa Bárbara de Padrões
 São Marcos da Ataboeira

Куба 
 Cuba
 Faro do Alentejo
 Vila Alva
 Vila Ruiva

Феррейра-ду-Алентежу 
 Alfundão
 Canhestros
 Ferreira do Alentejo
 Figueira dos Cavaleiros
 Odivelas
 Peroguarda

Мертола 
 Alcaria Ruiva
 Corte do Pinto
 Espírito Santo
 Mértola
 Santana de Cambas
 São João dos Caldeireiros
 São Miguel do Pinheiro
 São Pedro de Solis
 São Sebastião dos Carros

Мора 
 Amareleja
 Moura (Santo Agostinho)
 Moura (São João Baptista)
 Póvoa de São Miguel
 Safara
 :pt:Santo Aleixo da Restauração
 Santo Amador
 Sobral da Adiça

Одемира 
 Bicos
 Boavista dos Pinheiros
 Colos
 Longueira/Almograve
 Luzianes-Gare
 Odemira (Santa Maria)
 Odemira (São Salvador)
 Pereiras-Gare
 Relíquias
 Sabóia
 Santa Clara-a-Velha
 São Luís
 São Martinho das Amoreiras
 São Teotónio
 Vale de Santiago
 Vila Nova de Milfontes
 Zambujeira do Mar

Оурике 
 Conceição
 Garvão
 Ourique
 Panóias
 Santa Luzia
 Santana da Serra

Серпа 
 Brinches
 Pias
 Serpa, (Salvador)
 Serpa, (Santa Maria)
 Vale de Vargo
 Vila Nova de São Bento
 Vila Verde de Ficalho

Видигейра 
 Pedrógão
 Selmes
 Vidigueira
 Vila de Frades
 Cortes de Cima